George [džórdž] může být:

 anglická podoba mužského křestního jména Jiří
 příjmení osob

křestní jméno
 George Washington – první prezident USA
 George W. Bush – prezident USA
 George H. W. Bush – prezident USA
 George S. Patton – americký generál
 George Lucas – americký režisér
 George Harrison – britský kytarista, zpěvák, skladatel a hudební i filmový producent
 George I. (Jiří I.) – král Spojeného království
 George II. (Jiří II.) – král Spojeného království
 George III. (Jiří III.) – král Spojeného království
 George IV. (Jiří IV.) – král Spojeného království
 George V. (Jiří V.) – král Spojeného království
 George VI. (Jiří VI.) – král Spojeného království
 Princ George z Cambridge – syn prince Williama a jeho ženy Catherine

příjmení osob
 Boy George (* 1961) – britský zpěvák a skladatel
 David Lloyd George (1863–1945) – britský státník a režisér
 Francis George (1937–2015) – americký katolický duchovní
 Götz George (1938–2016) – německý herec
 Henry George (1839–1897) – americký politický ekonom, politik a novinář
 Christopher George (* 1983) – trinidadský zápasník–judista
 Jason George (* 1972) – americký herec a model
 Leroy George (* 1987) – nizozemský fotbalový útočník surinamského původu
 Lowell George (1945–1979) – americký zpěvák a skladatel, multiinstrumentalista a hudební producent
 Maureen George (* 1955) – zimbabwská pozemní hokejistka
 Melissa Georgeová (* 1976) – australská filmová a televizní herečka
 Paul George (* 1990) – americký basketbalista
 Stefan George (1868–1933) – německý básník a překladatel

Externí odkazy